Mogila (en ) est une municipalité du sud-ouest de la Macédoine du Nord. Elle comptait  habitants en 2002 et fait 255,62 km.

Mogila est entourée par les municipalités de Demir Hisar, Krouchevo, Krivogachtani, Prilep, Novatsi et Bitola. Elle compte plusieurs villages : Mogila, où se trouve le siège de la municipalité, Alintsi, Berantsi, Boudakovo, Vachareytsa, Gorna Tcharliya, Dolna Tcharliya, Dedebaltsi, Dobrouchevo, Dolno Srptsi, Ivanyevtsi, Loznani, Moyno, Mousintsi, Novoselani, Nochpal, Podino, Poutourous, Radobor, Sveto Todori, Trap, Trnovtsi et Tsrnitchani.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, la municipalité comptait :
 Macédoniens : 4 502 (95,86 %)
 Albanais :  27 (0,51 %)
 Serbes : 3 (0,03 %) 
 Turcs : 2 (0,02 %)
 Autres : 2 (0,10 %)

Voir aussi

Article connexe 
 Subdivisions de la Macédoine du Nord

Lien externe

Notes et références 

Mogila